Гран-прі Бельгії 1935 () — перша залікова гонка Чемпіонату Європи з автоперегонів 1935 року, що відбулася 14 липня на трасі Спа-Франкоршам. Переможцем став Рудольф Караччіола. Найкращий час показав Манфред фон Браухіч.

Заявки

Стартова решітка

Перегони

Посилання 
VI Grand Prix de Belgique 
VI гран-прі Бельгії  
AIACR European Driver Championship 

Гран-прі Бельгії
Спортивні події 1935
Липень 1935